Джованни Бонончини:
 Джованни Мария (1640—1678) — директор герцогской капеллы в Модене, член болонской филармонической академии, автор симфоний, кантат и сборника «Musico prattico» (1673).
 Джованни Баттиста (1670—1747) — итальянский виолончелист и композитор эпохи барокко. Его оперы «Полифем», «Астарта», «Криспо» имели в своё время успех.